Luis Gómez puede referirse a:

 Luis O. Gómez Cáceres (1972-), futbolista ecuatoriano - activo durante 1992-2006;
 Luis Gómez Carreño (1865-1930), militar chileno;
 Luis C. Gómez Centurión (1922-2006), militar argentino;
 Luis Gómez de la Sota (h.1921-2007), político español - alcalde de Solórzano;
 Luis Humberto Gómez Gallo (1962-), político colombiano;
 Luis Gómez Calleja, El Estudiante (1911-1995), torero español;
 Luis Gómez Laguna (1907-1995), político español - alcalde de Zaragoza;
 Luis Gómez Llorente (1939-), político español;
 Luis Diego Gómez Pignataro "L.D.Gómez" (1944-), biólogo costarricense;

 Calle Luis Gómez Carreño, en Talcahuano, Chile.